Henry Bathurst kan syfta på:

Henry Bathurst, 2:e earl Bathurst (1714–1794), brittisk politiker
Henry Bathurst, 3:e earl Bathurst (1762–1834), brittisk politiker
Henry Bathurst, 4:e earl Bathurst (1790–1866), brittisk politiker
Henry Bathurst, 8:e earl Bathurst (född 1927), brittisk politiker
Henry Bathurst (biskop) (1744–1837), biskop av Norwich